Leandre Serrallach i Mas (1837-1890). Arquitecte municipal de Barcelona
 Josep Antoni Serrallach i Julià, (1902 - 1990). Doctor en química.
 Maria Serrallach Julià, (1905 – 1992). Bibliotecària.